Le Castel-Mauboussin CM7 est un planeur de haute performance construit en France en 1948. Il a permis d'établir un grand nombre de record d'altitude et de durée dans le début des années 1950. Conçu en 1942 par l'ingénieur Robert Castello à son domicile, ce n'est qu'après la guerre qu'il a été possible de le construire. C'était un biplace avec des ailes en mouette et un empennage conventionnel.

Records 
En plus d'une série de records de France masculins et féminins en biplace, le CM.7 établit un certain nombre de records du monde, en commençant dès 1951 par le record féminin d'altitude () et de gain d'altitude (), le , et la durée ( ) le , par Marcelle Choisnet et Yvette Mazelier. L'année suivante, une nouveau record de durée masculin (, ) est établi le  par Albert Carraz et Jean Branswick, avec le même CM.7 qui sera utilisé par Claude Fronteau et Jacques Lebeau pour battre le même record le  ( ). Enfin, le , un CM.7 piloté par Jacqueline Mathé et Marinette Garbarino améliore le record féminin de durée, cette fois avec un vol de  et . Tous ces records ont été améliorés depuis.

En vol 
Le prototype N°1 F-BBBR fait son premier vol le 22 juillet 1948.

Des essais effectués au CEV, il ressort que le planeur était stable avec des commandes homogènes mais que son poids élevé était un handicap. Au décollage, le planeur oscillait entre la roue et le patin, défaut qui sera amélioré par l'abaissement de la roue.

Notes et références

Voir aussi 
 Taylor, Michael J. H. (1989). Jane's Encyclopedia of Aviation. London: Studio Editions. p. 239.
 Planeurs et Avions

Modèle de planeur
Planeur biplace
Avion construit en France
Avion des années 1940
Premier vol en 1948